Yue La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yur La, bergspass, Tibet, 
 Yo La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar